Numele Miesięcznik Literacki („Mensualul literar”) se poate referi la una dintre următoarele reviste:

 Miesięcznik Literacki - apărută în perioada 1929–1931
 Miesięcznik Literacki - apărută în perioada 1942–1943
 Miesięcznik Literacki - apărută în perioada 1966–1990